Selen hlorid se može odnositi na:

Selen monohlorid, Se2Cl2
Selen tetrahlorid, SeCl4